A 2010-es japán rali volt a 2010-es rali-világbajnokság tizedik futama. Szeptember 9 és 12 között került megrendezésre, 26 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 303.5 kilométert tett ki. A versenyen 70 páros indult, ebből 54 ért célba.

Szakaszok

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A japán rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Japan